Harry van der Laan peut désigner:
 Harry van der Laan (né en 1964), footballeur néerlandais ;
 Harry van der Laan (né en 1936), astronome néerlandais.